Tomáš Kubalík (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale
Il représente la République tchèque en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tch. ||23 ||1 ||0 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tch. ||20 ||2 ||1 ||3 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2008-2009 || HC Lasselsberger Plzeň || Extraliga tch. ||32 ||1 ||1 ||2 ||64 ||17 ||1 ||0 ||1 ||8 
|-
|2009-2010 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ ||58 ||33 ||42 ||75 ||95 ||16 ||4 ||10 ||14 ||8
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH || 76|| 24|| 29|| 53|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 4|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH || 50|| 11|| 12|| 23|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH || 53|| 14|| 7|| 21|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 9|| 0|| 3|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague || KHL|| 11|| 2|| 1|| 3|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2014-2015 || KalPa || Liiga || 48|| 4||15 || 19|| 30||6 ||0 ||2 || 2||2
|-
| 2015-2016 || ERC Ingolstadt || DEL || 47|| 14|| 13|| 27|| 40|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017|| HC Slovan Bratislava || KHL || 18|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Sport Vaasa || Liiga || 19|| 1||5 || 6|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2017-2018|| HC Dukla Jihlava || Extraliga tch. || 32|| 5|| 7|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Plzeň || Extraliga tch.|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| 5|| 0|| 2|| 2|| 29
|-
|2019-2020|| HC Karlovy Vary || Extraliga tch.|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Vítkovice || Extraliga tch.||23 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021|| HC Vítkovice || Extraliga tch.||9 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || GKS Katowice || PHL ||6 ||2 ||3 ||5 ||6 ||10 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2021-2022|| Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 17 || 19 || 36 || 50 || 12 || 4 || 9 || 13 || 32
|-
| 2022-2023|| Morzine-Avoriaz || Division 1 || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mai 1990
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HC Vítkovice
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie